Westland Whirlwind kan avse:
Westland Whirlwind (jaktflygplan) – ett brittiskt jaktflygplan som användes under andra världskriget
Westland Whirlwind (helikopter) – en brittisk helikopter konstruerad på 1950-talet.